Koky může být:

 koky – označení pro bakterie kulovitého tvaru
 Koky (počítačová hra) – česká videohra z roku 1992
 

příjmení
 Cyril Koky (* 1968) – romský úředník a politik